Золотник — многозначное слово.

 Золотник — старая русская единица измерения массы (1/96 фунта ≈ 4,26575417 г).
 Золотник — распределитель жидкости или газа.

См. также